RCW 114, también llamado SNR G343.0-06.0, es un resto de supernova situado en la constelación de Ara. Fue descubierto en 1957 en un estudio para catalogar regiones H II en el sur de la Vía Láctea.
En el pasado se pensó que este resto de supernova estaba asociado con la estrella WR 90, pero actualmente esta asociación parece descartada.

Morfología 
RCW 114 es una gran nebulosa Hα filamentosa con un diámetro angular de 250 minutos de arco aproximadamente.
Por su apariencia en luz visible, así como por el tamaño y el grosor del filamento, ya en 1977 se pensó que RCW 114 era un antiguo resto de supernova. Su estudio espectroscópico en luz visible confirmó que la emisión es producida por la interacción de la onda de choque de un resto de supernova con el medio interestelar.
Dado que no se ha detectado emisión de rayos X blandos, es difícil clasificar inequívocamente a RCW 114 como resto de supernova, pero se cree que probablemente es un resto de supernova antiguo que ha evolucionado de forma no uniforme. De hecho, se piensa que es el remanente de una supernova de tipo II.

Distancia y edad 
Aunque inicialmente se pensó que RCW 114 estaba a menos de 200 pársecs —lo que le convertiría en el resto de supernova más próximo a nosotros—, posteriores estudios sitúan a este objeto a más de 1000 pársecs; este valor se deriva del marcado aumento en la complejidad de la absorción de Na I, que se produce solo para líneas de visión con distancias superiores a dicho límite. Su edad es aún más incierta: asumiendo un radio de 50 pársecs para RCW 114, se puede derivar una edad entre 1,1 y 5 millones de años, dependiendo de la velocidad de expansión que se asuma.

Véase también 
 Lista de restos de supernova

Referencias 

Restos de supernova
Constelación de Ara